Il campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile 2002-03 è stato il settantaduesimo organizzato in Italia. Il torneo è iniziato il 5 ottobre 2002 e si è concluso il 7 maggio 2003 con la finale play-off.

Per la prima volta il titolo è vinto dal Taranto Cras Basket, che ha battuto nella finale play-off le campionesse uscenti del Pool Comense.

Regolamento 
La formula è rimasta invariata rispetto alla stagione precedente: le quattordici squadre si incontrano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno.
La prima giornata stabilita in calendario viene disputata per la prima volta in una sede unica (presso il PalaSampietro di Como) per tutte le squadre, con la partita di ritorno disputata poi sul campo della perdente.

Le prime otto partecipano ai play-off per l'assegnazione dello scudetto, quelle tra il decimo e il tredicesimo posto si giocano la salvezza in due turni eliminatori, l'ultima retrocede in Serie A2. Tuttavia a campionato in corso, a seguito della decisione di allargare la stagione successiva a 16 squadre, si è rinunciato alla disputa dei play-out.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Classifica 

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Ammesse ai play-off scudetto.
      Retrocessa in Serie A2 2003-2004.
      Rinuncia alla categoria, successivamente cede il titolo.
  Vincitrice del campionato italiano
  Vincitrice della Supercoppa italiana 2002
  Vincitrice della Coppa Italia 2003

Note:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario 
Fonte.

Nota:
La gara della 23ª giornata Faenza-Alessandria secondo altre fonti è terminata 76-54.

Play-off

Tabellone

Finale 
La serie finale si disputa al meglio delle 5 gare: la seconda, la terza e l'eventuale quinta partita si giocano in casa della squadra meglio piazzata in Regular Season, la prima e l'eventuale quarta a si giocano in casa della squadra peggio classificata.

Pool Comense-Cras Taranto 
Tabellini.

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Cras Taranto
 Formazione: Simona Albertazzi, Nieves Anula, Vicky Bullett, Tiziana Cannella, Giulia Casadio, Maria Cristina Correnti, Michela Franchetti, Giordana Martinelli, Elisabetta Moro, Teresa Palmisano, Tari Phillips, Simona Tassara, Carlotta Zaccaria. Allenatore: Nino Molino.
 Retrocessa in Serie A2:  A.S. Vicenza.
 A fine stagione, Termini Imerese si trasferisce a Ribera e viene riammesso in Serie A1.
 Vincitrice Coppa Italia:  Cras Taranto.
 Vincitrice Supercoppa:  Meverin Parma.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa Italia 2003 (pallacanestro femminile)

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
2003